plaats in Zweden:
Ammenäs, provincie Västra Götalands län
Ämmenäs, provincie Kalmar län